Михаил Носов:
 Носов, Михаил Григорьевич (род. 1940) — доктор исторический наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института Европы РАН.
 Носов, Михаил Михайлович (1887—1960) — советский художник, этнограф и краевед.
 Примечания